

Presentación previa 
El kazajo Aleksandr Nedovyesov fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El turco Marsel İlhan ganó el título, derrotando al alemán Michael Berrer en la final, 7–66, 6–3.

Cabezas de serie 

 Michael Berrer (FINAL)
 Andrey Kuznetsov (Semifinales)
 Ričardas Berankis (Cuartos de final)
 Norbert Gomboš (Cuartos de final)

  Marsel İlhan (CAMPEÓN)
  Farrukh Dustov (Semifinales)
  Ilija Bozoljac (Segunda ronda)
  Albano Olivetti (Cuartos de final)

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Kazán 2014